Siebensee steht für:

 Siebensee (Landshut), Ortsteil der Stadt Landshut in Niederbayern

Siebensee ist der Familienname folgender Personen:

 Oad Siebensee (* 1960), österreichischer Künstler